Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek A jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 A trolibusz (Słupsk)megszűnt

 A trolibusz (Tychy)

 A trolibusz (Varsó)megszűnt